Kyrklund ist der Familienname von:

Kyra Kyrklund (* 1951), finnische Dressurreiterin und Trainerin
Willy Kyrklund (1921–2009), finnlandschwedischer Schriftsteller